Le mot Mistassini peut désigner :

 Dolbeau-Mistassini, une ville du Québec, résultat de la fusion des municipalités de Dolbeau (Québec) et de Mistassini.
 Mistassini est une ancienne municipalité du Québec, à proximité du Lac Saint-Jean, sur la rivière Mistassibi.
 Télévision locale Dolbeau-Mistassini, une des premières télévision communautaire diffusant à Dolbeau-Mistassini.
 Abbaye Notre-Dame de Mistassini, une abbaye située à Dolbeau-Mistassini.
 Lac Mistassini, le plus grand lac naturel du Québec.
 Rivière Mistassini, un affluent du Lac Saint-Jean au Québec.
 Rivière Mistassini (Franquelin), une rivière dans Manicouagan (municipalité régionale de comté), sur la Côte-Nord au Québec, au Canada.
 Zec des Rivières-Godbout-et-Mistassini, une zone d'exploitation contrôlée (zec), dans Manicouagan (municipalité régionale de comté), sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada.
 Rivière-Mistassini, un territoire non organisé du Québec, faisant partie de la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine au Lac Saint-Jean.

Homonymie d'hydronyme